Чемпионат Германии по футболу 1969/1970

 Чемпионат ГДР по футболу 1969/1970 — сезон 1969/1970 восточногерманской Оберлиги.
 Чемпионат ФРГ по футболу 1969/1970 — сезон 1969/1970 западногерманской Бундеслиги.